Lars Norrman kan syfta på bland andra:

Lars Norrman (biskop), född 1651, utnämnd till biskop i Göteborg 1702 (tillträdde inte).
Lars Norrman (konstnär), (1915–1979), svensk målare och grafiker.